Carter County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Carter County (Kentucky)
 Carter County (Missouri)
 Carter County (Montana)
 Carter County (Oklahoma)
 Carter County (Tennessee)